USS Warrington je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Warrington (DD-30) 
 USS Warrington (DD-383) 
 USS Warrington (DD-843)

Warrington